Це список осіб, яким присвоєно звання Герой України, у хронологічному порядку. Станом на 13 березня 2023 року оприлюднені укази щодо присвоєння звання 707 особам, в тому числі 1 особа позбавлена звання. Кілька указів 2022 та 2023 років про присвоєння звання не публікувалися.

Статистика 
(станом на 13 березня 2023 року)
Кількість нагород за роками

За статтю: 667 чоловіків, 40 жінок.

За видом ордена: орден «Золота Зірка» — 436, орден Держави — 271.

За президентами:
 Леонід Кучма — 132,
 Віктор Ющенко — 114,
 Віктор Янукович — 40,
 Петро Порошенко — 163,
 Володимир Зеленський — 258.

401 особу нагороджено за життя, 306 — посмертно.

За віком:
 наймолодший на момент нагородження — Віктор Смирнов (), найстарший — Максим Гулий (нагороджений в день 100-річчя);

 серед нагороджених посмертно: найменше прожив Назарій Войтович (помер у віці ), найдовше — Анатолій Шапіро ();

17 Героїв України також мали звання Герой Соціалістичної Праці:

 Антонець Семен Свиридонович
 Балабуєв Петро Васильович
 Баранов Юрій Іванович
 Боровик Олександр Григорович
 Гнатюк Дмитро Михайлович
 Гончар Олесь Терентійович
 Звягільський Юхим Леонідович
 Козловський Альфред Іванович
 Костюк Платон Григорович
 Лук'яненко Володимир Матвійович
 Мала Любов Трохимівна
 Митропольський Юрій Олексійович
 Моторний Дмитро Костянтинович
 Мурзенко Володимир Григорович
 Патон Борис Євгенович
 Ткачук Василь Михайлович
 Шалімов Олександр Олексійович

При цьому Моторний і Патон були двічі Героями Соціалістичної праці.

17 Героїв України померли до 24 серпня 1991 року:

 Бандера Степан Андрійович
 Берест Олексій Прокопович
 Василишин Михайло Іванович
 Ващук Микола Васильович
 Волошин Августин Іванович
 Гірник Олекса Миколайович
 Дерев'янко Кузьма Миколайович
 Івасюк Володимир Михайлович
 Івчук Василь Якович
 Ігнатенко Василь Іванович
 Китастий Григорій Трохимович
 Лелеченко Олександр Григорович
 Маркус Тетяна Йосипівна
 Стус Василь Семенович
 Титенок Микола Іванович
 Тішура Володимир Іванович
 Шухевич Роман Осипович

1 Герой України — Михайло Жизневський — був іноземцем. Присвоєння йому звання Герой України стало можливим після прийняття Верховною Радою у квітні 2017 року поправки до Закону України «Про державні нагороди України», відповідно до якої це звання може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю-учаснику Революції Гідності, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні.

Деякі Герої України були родичами:

 Роман (2007) і Юрій (2006) Шухевичі (батько і син)
 Михайло Зубець (2009) і Юрій Мельник (2009) (тесть і зять)
 Дмитро Павличко (2004) і Павло Загребельний (2004) (свати)

1998 
Загальна кількість нагороджених — 1.

1999 
Загальна кількість нагороджених — 19.

2000 
Загальна кількість нагороджених — 9.

2001 
Загальна кількість нагороджених — 20.

2002 
Загальна кількість нагороджених — 25.

2003 
Загальна кількість нагороджених — 16.

2004 
Загальна кількість нагороджених — 41.

2005 
Загальна кількість нагороджених — 17 (у тому числі Президентом Л.Кучмою — 1, Президентом В.Ющенком — 16).

2006 
Загальна кількість нагороджених — 25.

2007 
Загальна кількість нагороджених — 25.

2008 
Загальна кількість нагороджених — 18.

2009 
Загальна кількість нагороджених — 27 (з них один позбавлений звання).

2010 
Загальна кількість нагороджених — 11 (у тому числі Президентом В.Ющенком — 3, Президентом В.Януковичем — 8).

2011 
Загальна кількість нагороджених — 11.

2012 
Загальна кількість нагороджених — 10.

2013 
Загальна кількість нагороджених — 11.

2014 
Загальна кількість нагороджених — 110.

2015 
Загальна кількість нагороджених — 21.

2016 
Загальна кількість нагороджених — 12.

2017 
Загальна кількість нагороджених — 10.

2018 
Загальна кількість нагороджених — 4.

2019 
Загальна кількість нагороджених — 14.

2020 
Загальна кількість нагороджених — 22.

2021 
Загальна кількість нагороджених — 17.

2022 
Загальна кількість нагороджених — 196.

2023 
Загальна кількість нагороджених — 15ref group='п' name="open" />.

Герої України, яким звання присвоєно неоприлюдненими указами 

Також кілька указів 2022—2023 років про нагородження не публікувалися, імена героїв не розкриваються. За словами Президента, за перші два місяці бойових дій звання було присвоєно 142 Героям України. На той момент були опубліковані Укази Президента щодо 137 Героїв України. У своїй промові у ніч на 18 травня 2022 року Президент повідомив, що «звання Героя України присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади», але сам Указ не був опублікований. У своїй промові 24 травня 2022 року Президент наголосив, що «155 українцям присвоєно звання Героя України, з них 75 — посмертно». На той момент були опубліковані Укази Президента щодо 147 Героїв України, з них 75 — посмертно. 14 липня 2022 року Президент повідомив, що за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя України присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно. На цю дату були оприлюднені Укази Президента щодо 152 Героїв України, з них 75 — посмертно.

З повідомлень на офіційному інтернет-представництві Президента України Володимира Зеленського, а також з інших офіційних джерел відома інформація щодо наступних Героїв України:

Позбавлені звання 

Також за ухвалами судів були визнані незаконними Укази Президента про присвоєння звання «Герой України» Степанові Бандері та Романові Шухевичу, указ щодо Бандери також був скасований судом, проте Укази Президента про позбавлення звань «Герой України» Бандери і Шухевича не видавалися. За інформацією Адміністрації Президента України станом на 2019 рік укази про присвоєння звання «Герой України» є чинними.

Позначення:
† — нагороджені посмертно

Примітки

Джерела

Посилання 
 Перелік за датою нагородження (Інтернет-проект «Герої України») 
 Перелік за абеткою (Інтернет-проект «Герої України») 
 Перелік Героїв України — журнал «Эксперт. Украина» : Тема номера, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9
 Павло Солодько. Залишилося 253 Герої України. Хто вони? // Історична правда, 13.01.2011 
 

Героїв України